Кевин Мелвин Каррен (; род. 2 марта 1958, Дурбан) — южноафриканский профессиональный теннисист и теннисный тренер.
 Бывшая пятая ракетка мира в одиночном и третья — в парном разряде
 Четырёхкратный победитель турниров Большого шлема в мужском и смешанном парном разряде
 В общей сложности победитель 31 турнира Большого шлема, Гран-при и АТР в одиночном и мужском парном разряде
 Капитан сборной ЮАР в Кубке Дэвиса

Общая информация 
Кевин Каррен, уроженец Дурбана, окончил Техасский университет в Остине (в 1990 году включён в Зал славы). В Техас молодой теннисист приехал по приглашению другого южноафриканского теннисиста, Клиффа Дрисдейла. В 1985 году Каррен получил гражданство США за 2 месяца до старта Уимблдонского турнира.

После окончания спортивной карьеры Каррен занимается курортным бизнесом. Принадлежащий ему спортивный курорт в Драконовых горах был назван «курортом года». Каррен также организовал ежегодный турнир по гольфу Pilsner Urquell SuperSport Shootout с участием известных спортсменов и политических деятелей.

Спортивная карьера 
В детстве главным увлечением Кевина Каррена был крикет; теннисом он начал заниматься потому, что вся его семья играла в местном клубе, и переключился на этот спорт только после того, как карьера в крикете не состоялась, но крикетный опыт продолжал сказываться на его манере игры — вплоть до студенческих лет он держал ракетку обеими руками.

Кевин Каррен выиграл юниорский чемпионат ЮАР по теннису в 1976 году. В 1979 году, во время учёбы в Техасском университете в Остине, он стал чемпионом NCAA в одиночном разряде, не проиграв ни одного сета, а в 1978 году дошёл до финала в парном разряде с Гари Плоком. Также во время учёбы он начал выступать в паре с американцем Стивом Дентоном — это партнёрство продолжалось много лет, и его пиком стали финал Итогового турнира WCT и победа в Открытом чемпионате США в 1982 году. Всего с 1980 по 1985 год Дентон и Каррен выиграли вместе 14 титулов в парном разряде и 12 раз проигрывали в финалах. К началу января 1983 года Каррен поднялся до третьего места в рейтинге АТР.

В смешанном парном разряде основные успехи Каррена также пришлись на 1981 и 1982 годы, когда в паре с Энн Смит он выиграл три титула на турнирах Большого шлема — два на Открытом чемпионате США и один на Уимблдонском турнире. В одиночном разряде Каррен дважды играл в финалах турниров Большого шлема уже после своих главных успехов в парах. В 1984 году на Открытом чемпионате Австралии он переиграл в четвёртом круге посеянного вторым Ивана Лендла, проиграв в финале четвёртому номеру рейтинга Матсу Виландеру. На пути в финал Уимблдонского турнира 1985 года он победил посеянного первым Джона Макинроя и третью ракетку турнира Джимми Коннорса, прежде чем неожиданно проиграть 17-летнему немцу Борису Беккеру в соревновании подач (за четыре сета он подал 19 подач навылет, а Беккер 21). Вскоре после этого он достиг в рейтинге АТР в одиночном разряде пятого места — высшего в своей одиночной карьере. Всего за время выступлений он выиграл пять турниров в одиночном разряде и восемь раз проигрывал в финалах. Его последний финал в одиночном разряде был сыгран в 1989 году во Франкфурте; в парах он продолжал успешные выступления вплоть до 1992 года, сыграв два своих последних финала в Мемфисе (Теннесси) и Сеуле. Практически завершив игровую карьеру в этом году, он сыграл свои последние матчи в марте 1993 года на Открытом чемпионате ЮАР в своём родном Дурбане.

Из-за режима апартеида в ЮАР сборная этой страны не участвовала в розыгрышах Кубка Дэвиса в лучшие годы теннисной карьеры Каррена, и ему ни разу не довелось сыграть в этом турнире. В 2001 году он был назначен её новым капитаном и тренировал сборную до июля 2005 года, когда его сменил на посту капитана Джон-Лаффни де Ягер.

Финалы турниров Большого шлема за карьеру (6)

Одиночный разряд (0+2)

Мужской парный разряд (1+0)

Смешанный парный разряд (3+0)

Титулы за карьеру

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты ЮАР
Теннисисты США
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Предприниматели ЮАР
Теннисные тренеры ЮАР
Теннисные тренеры США
Выпускники Техасского университета в Остине